In dieser Liste der Kirchen im Eichsfeld sind die Kirchengebäude derjenigen Orte aufgeführt, die zum historischen Eichsfeld gehören. Sie ist primär nach Orten sortiert, unabhängig davon, ob es sich um Ortsteile, Gemeinden oder Städte handelt. Bei Gemeinden, die aus mehreren Ortsteilen bestehen, sind diese einzeln gelistet. Eine klare Abgrenzung zwischen einer großen Kapelle und kleinen Kirche ist nicht immer möglich.

Kirchen im Eichsfeld

Literatur 
 Erika Dittrich: Die katholischen Dorfkirchen des Eichsfeldes in kurmainzischer Zeit (1670–1802). Hrsg. vom Verein für Eichsfeldische Heimatkunde e.V. Heiligenstadt und dem Heimatverein Goldene Mark (Untereichsfeld) e.V. Duderstadt, Verlag Mecke Duderstadt 2001
 Erika Dittrich: Katholische Dorfkirchen im Eichsfeld. Die Ausstattung der Eichsfelder Dorfkirchen im Barock. In: Heimat Thüringen 13 (2006), Heft 1, S. 21–24
 Autorenkollektiv: Die Kirchen im Eichsfeld – Kirchen- und Kunstführer. Verlag Mecke Duderstadt 2011, ISBN 978-3-936617-92-4
 Matthias Schmidt: Die Dorfkirchen im Landkreis Eichsfeld. Heiligenstadt 2000, 164 Seiten, 136 Farbabbildungen, ISBN 3-929413-39-6
 Albert Kohl: Die Patrozinien der katholischen Kirchen des Eichsfeldes. In: Eichsfelder Heimatzeitschrift. Jg. 46 (2002), Heft 10, Mecke Druck und Verlag Duderstadt, S. 357–358

!
Eichsfeld, Kirchen
!Kirchen